Maureen Connolly ha battuto in finale Doris Hart 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Maureen Connolly (Campionessa)
 Doris Hart (finale)
 Shirley Fry (semifinali)
 Louise Brough (semifinali)

 Margaret Dupont (quarti di finale)
 Althea Gibson (quarti di finale)
 Helen Perez (quarti di finale)
 Baba Lewis (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1953